Parus bokharensis é uma espécie de ave da família Paridae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Afeganistão, China, Irão, Cazaquistão, Rússia, Tadjiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão.

Os seus habitats naturais são: florestas temperadas.

Referências 
  BirdLife International 2004. Parus bokharensis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 26 de Julho de 2007.

Parus
Aves descritas em 1823